François Arnaud (journalist) (1721-1784), priester-journalist uit Comtat Venaissin
 François Arnaud (alpinist) (1843-1908), Frans jurist en alpinist
 François Arnaud (acteur) (1985), acteur uit Québec